Greytown kan syfta på följande platser:

Nicaragua 

 San Juan del Norte, ort, Río San Juan,

Sydafrika 

 Greytown (kommunhuvudort i Sydafrika), KwaZulu-Natal, UMzinyathi District Municipality, 
 Greytown Airport, flygplats, KwaZulu-Natal, UMzinyathi District Municipality, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar